

Prénom 
Ide est un prénom d'origine germanique, forme de Ida, Ita, Itta ou Itte, devenu nom de famille.

Saintes catholiques 
Ide peut désigner :
 Ide de Boulogne, dite également  Ide de Lorraine ou Ide d'Alsace (1040-1113) ;
 Ide de Nivelles (592-652), fondatrice de l'abbaye de Nivelles.

Patronymes 

 Gaston Ide, un architecte belge de la période Art déco ;
 Joe Ide (1948-), un écrivain américain d'origine japonaise, auteur de roman policier ;
 Louis Ide, un homme politique belge ;
 Ide Gakusui (1899-1978), un dessinateur d'estampes japonais.

Toponymes 

 Ide, un bourg de la préfecture de Kyoto, au Japon.

Autres 
Ide peut aussi désigner :
 ide mélanote, un poisson ;
 ide, dans le calendrier romain, un jour de référence se produisant le 13 ou le 15 de chaque mois.

Sigle 

IDE est un sigle qui peut signifier :
 Imminent death experience (en français, expérience de mort imminente), l'expérience d'une personne ayant subi un traumatisme, à la limite de la mort ;
 Infirmier diplômé d'État, dans le domaine de la santé ;
 Information et documentation d'entreprise, dans le domaine de l'information et de la communication ;
 Initiative de défense européenne, dans le cadre de la Politique européenne de sécurité et de défense ;
 Integrated Development Environment (en français, environnement de développement intégré), environnement de développement logiciel, en informatique ;
 Integrated Drive Electronics, en informatique, une interface de connexion pour mémoires de masse ;
 International Deaf Emergency, une organisation non gouvernementale internationale pour les sourds en situation d'urgence ;
 investissement direct à l'étranger, en économie.

Code 
IDE est un code qui peut signifier :
 Independence Air, une compagnie aérienne américaine, selon le code OACI des compagnies aériennes.

Abréviation 
IDE est une abréviation qui peut signifier :
 identifiant d'entreprises, un identifiant de l'Office fédéral de la statistique, en Suisse.

Notes et références 

Prénom germanique
Prénom féminin
Code